Panie w konkurencji half-pipe walczyły o mistrzostwo świata 20 stycznia w La Molina - Alabaus. Mistrzostwa świata z południowokoreańskiego Gangwon nie obroniła Chinka Liu Jiayu, jednak znalazła się na podium zdobywając medal brązowy. Nową mistrzynią świata została Australijka Holly Crawford, jest to jej już drugi medal mistrzowski, dwa lata wcześniej w Gangwon zdobyła medal srebrny.

Wyniki

Kwalifikacje

Faza finałowa

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS-u

Mistrzostwa Świata w Snowboardzie 2011